The Elusive Pimpernel (1919), een film van Maurice Elvey
The Elusive Pimpernel (1950), een film van Michael Powell en Emeric Pressburger